Een verkeersweg:
 N476 (Frankrijk)
 N476 (Nederland), zie Provinciale weg 476

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing